Това е списък на провинциите на Римската империя.

Литература 
 Tilmann Bechert: Die Provinzen des Römischen Reiches. Einführung und Überblick. von Zabern, Mainz 1999, ISBN 3-8053-2399-9

Външни препратки 

!